Cristaldi – cognome italiano
Cristaldi – compagnia di produzione e distribuzione cinematografica (ex Vides)

Persone
Belisario Cristaldi – cardinale italiano
Emanuelle Cristaldi – ex attrice pornografica italiana
Franco Cristaldi – produttore cinematografico italiano
Nicolò Cristaldi – politico italiano